200 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 6 sierpnia, a finał 7 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 37 zawodników z 30 krajów.

Mistrzem świata został Australijczyk Mitch Larkin. Srebrny medal wywalczył reprezentant Polski Radosław Kawęcki. Brąz zdobył Jewgienij Ryłow z Rosji.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 09:56.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:57.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 17:40.

Legenda: WJ – rekord świata juniorów

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015